Hall of Fame Tennis Championships 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Hall of Fame Tennis Championships rozgrywany w dniach 13–19 lipca 2015 roku w Newport na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 488 225 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015